Městský kostel () je pojem označující ve středověku a v raném novověku kostely v nábožensky uzavřených městech, které také sloužily dalším účelům (kromě bohoslužeb například k různým setkáváním měšťanů, kulturním událostem a podobně). V průběhu reformace se pojmem městský kostel začaly označovat protestantské kostely, které měly v rámci města zvláštní politické či náboženské postavení. Zpravidla se jedná o nejvýznamnější a největší evangelické farní kostely ve městě. Pojem je používaný zvláště v německy mluvících zemích, kde se prosadila reformace (Německo, Švýcarsko).

Ve 21. století se pojem evangelický městský kostel někdy používá jen jako název kostela bez zvláštních politických nebo církevně právních výsad. Označení městský kostel může také souviset s majetkoprávními vztahy, kdy je takto označován kostel ve vlastnictví města (obdobně pak obecní kostel ve vlastnictví obce).

Literatura